Folwarki, ukr. Підгородне (Монастириська) – dawna wieś w powiecie buczackim Królestwa Galicji i Lodomerii, obecnie część miasta Monasterzyska.

Wieś leżała wzdłuż zachodniego brzegu stawu monasterzyskiego i była właściwie przedmieściem miasteczka Monasterzyska, od którego dzieliła ją tylko grobla. W 1881 wieś zamieszkiwało 887 osób, w tym 603 grekokatolików. Właścicielem tabularnym był Józef Mołodecki. W 1914 wieś zamieszkiwało 1878 osób, a jej właścicielem był hrabia Władysław Mołodecki.

Ludzie urodzeni w Folwarkach:
 Antoni Żyromski (1897–1940) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari,
 Jan Żyromski ur. 17 listopada 1897, w rodzinie Jakuba i Rozalii z domu Skuła, rolnik, działacz niepodległościowy, 9 października 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dobra tabularne w Królestwie Galicji i Lodomerii
Monasterzyska